Lyons House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lyons House (Calcasieu Parish, Louisiana), ID-Nr. 82002763
 Lyons House (Vermilion Parish, Louisiana), ID-Nr. 95001129